Virgin (vergine in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Virgin – città della Contea di Washington, Utah (Stati Uniti d'America)
 Virgin – fiume statunitense, affluente di destra del Colorado

Musica 
 Virgin – gruppo musicale pop-rock polacco
 Virgin Classics – etichetta discografica della Virgin Records specializzata nella musica classica
 Virgin Dischi – casa discografica italiana attiva nella seconda metà degli anni ottanta e nella prima metà dei novanta
 Virgin Records – casa discografica britannica
 Virgin – album dei Virgin del 2002
 Virgin – album delle After School del 2011

Altro 
 Virgin – marchio utilizzato dalle società del Virgin Group
 Virgin – romanzo dello scrittore James Patterson
 Virgin – film del 2003 diretto da Deborah Kampmeier

Altri progetti 

es:Virgen
fi:Neitsyt (täsmennyssivu)
fr:Vierge
hr:Djevica
ia:Virgine (disambiguation)
lb:Jongfra (Homonymie)
pl:Dziewica
ro:Fecioară